Geierseck ist der Name folgender Orte:

 Geierseck (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Geierseck (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Geierseck, bis 1938 Grabitzken, Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945:  Grabiczki in der Gmina Grunwald, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen